Catedral de la Natividad de la Madre de Dios puede referirse a:
 Catedral de la Natividad de la Madre de Dios (Košice), templo católico en Košice, Eslovaquia
 Catedral de la Natividad de la Madre de Dios (Sarajevo), iglesia ortodoxa en Sarajevo, Serbia